Liuxiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liuxiang (socken i Kina, Guangxi), 
 Liuxiang (socken i Kina, Anhui), 
 Liuxiang (socken i Kina, Tibet), 

Robotskapade Kinaförgreningar